Hollinger ist der Familienname folgender Personen:

 Fidel Hollinger (1818–1889), deutscher radikaldemokratischer und kommunistischer Publizist
 Hannah Hollinger, deutsche Drehbuchautorin
 Hy Hollinger (1918–2015), US-amerikanischer Journalist
 Konrad Hollinger (1815–1870), deutscher Buchdrucker, politischer Schriftsteller und Publizist
 Peter Hollinger (1954–2021), deutscher Musiker
 Roswitha Hollinger (* 1945), deutsche Politikerin (SPD)
 Rudolf Hollinger (1910–1997), deutscher Lehrer, Dichter und Dramatiker
 Rudolf Schmid-Hollinger (* 1935), Schweizer Botaniker
 Terry Hollinger (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler

Hollinger ist der Name des folgenden Ortes in den Vereinigten Staaten:
 Hollinger (Nebraska), im Furnas County

Siehe auch:
 Holliger